Hancke ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Hancke (1924–2017), deutscher Maler und Zeichner
 Carl Gottfried Hancke (1749–1803), tschechischer Komponist
 Drikus Hancke (* 1978), südafrikanischer Rugbyspieler
 Edith Hancke (1928–2015), deutsche Schauspielerin
 Erhard Hancke (* 1941), Radrennfahrer aus der DDR
 Erich Hancke (1871–1954), deutscher Kunstschriftsteller und Maler
 Gottfried Benjamin Hancke (~1695–~1750), deutscher Dichter
 Johannes Hancke (1644–1713), deutscher Theologe und Mathematiker
 Kurt Hancke (1911–1941), deutscher SS-Hauptsturmführer und Referent im SD-Hauptamt
 Martin Hancke (* ~ 1574) Schreiber in Brieg, ev. Kirchenlieddichter
 Oswald Hancke (1840–1906), deutscher Theaterschauspieler, -direktor und Dramatiker
 Søren Hancke (* 1939), dänischer Segler
 Wenzel Hancke (1770–1848), deutscher Chirurg. Namensgeber des Wenzel-Hancke-Krankenhauses in Breslau

Siehe auch:
 Handke
 Hanke
 Hantke